Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 1985-1986 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison 

1985-1986
Championnat Espagne Fotball 1985-1986 D1
Championnat Espagne Fotball 1985-1986 D1
Espagne
Espagne